Фе́рма — многозначный термин:

 Ферма — сельскохозяйственное предприятие. См. также
 Фермер
 Животноводческая ферма
 Вертикальная ферма.
 Ферма — стержневая система в строительной механике; конструкция, основные элементы которой работают на растяжение-сжатие.

Фамилия 
 Ферма́, Пьер (1601—1665) — французский математик, один из создателей аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и теории чисел. С его именем связаны:
 
 Спираль Ферма
 Числа Ферма
 Кратер Ферма
 Премия Ферма

В компьютерных технологиях 
 Серверная ферма — группа серверов, соединённых в сеть и работающих как единое целое.
 Рендер-ферма — компьютерный кластер для рендеринга компьютерной графики.
 Майнинг-ферма (майнинговая ферма) — сеть компьютеров, занимающихся за вознаграждение формированием блоков в криптовалютах, например, в «Биткойн».
 Линкоферма — группа веб-сайтов, каждый из которых содержит ссылки ("линки") на другие сайты в группе.

Топоним 
 Ферма — крупный ударный кратер на видимой стороне Луны, названный в честь Пьера Ферма.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ферма — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Ферма — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Ферма — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Ферма — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Крит 
 Ферма — населённый пункт на юге страны.

Россия 
 Ферма — посёлок в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Ферма — посёлок в Мошковском районе Новосибирской области.
 Ферма — посёлок в Пермском районе Пермского края.
 Ферма — хутор в Саратовском районе Саратовской области.

Украина 
 Ферма — село в Бышевском сельском совете Макаровского района Киевской области.
 Ферма — село в Королевском сельском совете Макаровского района Киевской области.

Греция 
 Ферма (город) — древний город на месте современных Салоник.

Другое 
 Фарм-клуб — спортивная команда, являющаяся резервной для основной.
 Фармеры — игроки в компьютерные игры, пытающиеся заполучить ценные игровые предметы путём выполнения множества рутинных действий.

См. также